

Personen 
Hendrik VIII van Engeland
Hendrik VIII van Beieren of Keizer Hendrik IV
Hendrik VIII de Monnik
Hendrik VIII van Legnica

Andere 
Hendrik VIII (toneelstuk), van Shakespeare